Закария́ Лабья́д (, ; 19 марта 1993, Утрехт, Нидерланды) — марокканский футболист, полузащитник клуба «Утрехт».

Выступал за сборную Марокко.

Клубная карьера 
Закария родился в Утрехте и начинал играть в футбол на улицах города. Во время дня набора в детскую команду местного клуба «Утрехт» ему было предложено играть за команду . В клубе его тренерами стали Джон Велдман и Али Афеллай (старший брат Ибрагима Афеллая). Первоначально Лабьяд играл вратарём, но после одной тренировки был переведён на позицию полевого игрока.

С 2004 года Лабьяд играл за юношеский состав ПСВ. Чтобы посещать тренировки клуба ему приходилось ездить до Эйндховена на такси, позже он сменил вид транспорта на поезд. Он дебютировал в первой команде 25 февраля 2010 года в возрасте 16 лет, выйдя на замену в матче Лиги Европы против немецкого «Гамбурга» (3:2). Спустя три дня, 28 февраля, он дебютировал в чемпионате Нидерландов против «Валвейка» (5:1). 18 апреля он забил первые голы за ПСВ, отметившись дублем в ворота «Гронингена» (3:1).

8 апреля 2012 года Закария с ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов, выиграв в финале у «Хераклеса» со счетом 3:0.

2 июля 2012 года Лабьяд официально перешёл в лиссабонский «Спортинг», подписав с клубом пятилетний контракт.

В январе 2014 года Закария был арендован клубом «Витесс». В мае 2018 заключил четырёхлетний контракт с амстердамским «Аяксом».

Достижения 
ПСВ
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2011/12

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ajax.nl

Футболисты Нидерландов
Футболисты Марокко
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Йонг Утрехт»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года